Христианско-демократический союз — Чехословацкая народная партия (, KDU-ČSL) — чешская политическая партия христианско-демократического толка. Была основана в 1919 году и до 1992 года называлась Чехословацкая народная партия (), является одной из старейших чешских партий.

История партии

Чехословацкая народная партия (1919—1992) 
Партия была основана в 1919 году, после объединения созданных ещё до Первой мировой войны Христианско-социальной партии и Католической национальной партии Моравии. Партия обладала заметным влиянием в годы существования Первой Чехословацкой Республики (1918—1938). В первые годы существования партии, она сосредоточилась на том, чтобы закрепиться на политической сцене и противостоять антикатолическому давлению социалистов и либералов. Партия стала незаменимой частью правительств, что в конечном итоге способствовало провалу попыток установления разделения церкви и государства и достижению взаимоприемлемых компромиссов между Католической церковью и государством в области образования и брака. С самого основания, партия имела более сильную поддержку в Моравии и слабую в Богемии.

Между мировыми войнами партия сосредоточилась на политике, связанной с католиками и вопросах, связанных с католической церковью (за голоса крестьян католиков и благосклонность католических иерархов, она вела постоянную борьбу с Аграрной партией). Пытаясь охватить все слои населения, партия сталкивалась с проблемой конфликта интересов. В частности, она остро ощутила эту проблему при решении земельной реформы, когда интересы католической церкви и крестьян католиков противоречили друг другу. С другой стороны, благодаря своему незаменимости при формировании правительства, партия добилась успеха в продвижении своей программы, несмотря на не слишком успешные результаты на выборах.

После падения Первой Чехословацкой Республики в 1938 году, партия стала частью Партии национального единства, несмотря на противодействие председателя Яна Шрамка. После оккупации Чехословакии Германией, председатель партии Ян Шрамек стал главой Чехословацкого правительства в изгнании. В 1945 году партия вошла в Национальный фронт Чехословакии. В 1946 году приняла участие в выборах в Национальное собрание, получив 15,64 % голосов и 46 мест. После событий в феврале 1948 года, партия не прекратила свою деятельность, однако не играла серьёзной роли в политической жизни и была подчинена КПЧ через Национальный фронт Чехословакии.

Создание KDU-ČSL и 1990-е годы 

После Бархатной революции в ноябре 1989 года, партия стала проводить самостоятельную политику, благодаря существующей структуре, ей не пришлось создавать партию с нуля, а благодаря моральному кредиту антикоммунистического христианского сопротивления быстро увеличивала количество новых членов. Однако результаты выборов 1990 года были не слишком удачны, в особенности после заявлений, что председатель партии Йозеф Бартончик был сотрудником StB. После этого приток новых членов в партию остановился, а Йозеф Бартончик и более шестидесяти других членов партии покинули её.

После этого, председателем партии стал Йозеф Люкс. В 1992 году партия сменила название с Чехословацкой народной партии (ČSL) на Христианско-демократический союз — Чехословацкая народная партия (KDU-ČSL). Первоначально, сокращение «KDU» использовалось в 1990 году, для предвыборной коалиции ČSL и Христианско-демократической партией (). После выборов в 1992 и 1996 годах, партия принимала участие в коалиционных правительствах Вацлава Клауса. На парламентских выборах 1996 года партия получила 8,1 % голосов и 18 мест в нижней палате парламента, на досрочных выборах 1998 года представительство партии было увеличено до 20 мест. В 1997 году, KDU-ČSL прекратила сотрудничество с ODS и вышла из правительства. Сотрудничество было прекращено после скандала, связанный с финансированием ODS. После краткого нахождения в «временном» (канцлерском) правительстве Йозефа Тошовского, партия ушла в оппозицию после выборов 1998 года и соглашения между ČSSD и ODS (см. Оппозиционное соглашение).

После соглашения между ČSSD и ODS, KDU-ČSL и три более мелких партий (ODA, Союз свободы и Демократический союз) объединились в Четырехпартийную коалицию ( — 4Koalice). Однако, сразу после создания коалиции, её лидер и председатель Йозеф Люкс ушёл в отставку, из-за объявившийся у него тяжелой формы лейкемии. В ноябре 1999 года, после успешной операции по пересадке костного мозга, Йозеф Люкс скончался от осложнений связанный с пневмонией.

Четырёхпартийная коалиция (1999—2002) 
Новым председателем партии и лидером коалиции стал Ян Касал. Четырёхпартийная коалиция добилась успеха на выборах в Сенат в 1998 и 2000, а также на региональных выборах в 2000 году. В 2001 году лидером партии стал Цирил Свобода. Перед выборами случился скандал связанный с финансированием ODA, из-за чего она покинула состав коалиции, которая к этому моменту из четырёхпартийной коалиции, фактически стала двухпартийной, потому что партии Союз свободы и Демократический союз объединились в Союз свободы — Демократический Союз. В 2002 году коалиция получила 680 671 (14,21 %) голосов, однако результаты были успешны для KDU-ČSL, которая получила 2 новых мандата, Союз свободы — Демократический Союз же потерял 10 мандатов, из-за того что избиратели отдавали свои преференциальные голоса кандидатам от KDU-ČSL. После этого, Четырёхпартийная коалиция официально была распущена. Однако, KDU-ČSL и Союз свободы — Демократический Союз вступили в коалиционное правительство Владимира Шпидлы.

Председатели Калоусек и Чунек (2002—2009) 

В июне 2002 года, партия стала правительственным коалиционным партнером в правительствах ČSSD и US-DEU, вместе с которыми входила в правительства Владимира Шпидлы, Станислава Гросса и Иржи Пароубка. В ноябре 2003 года председателем партии был избран депутат Мирослав Калоусек. Правительство Станислава Гросса пало после обнародования фактов коррупционного скандала семьи Гроссов. Во время премьерства Иржи Пароубка, между ČSSD и KDU-ČSL возникало множество конфликтов из-за поправок к законам о Трудовом кодексе и церковном законе, которые принимали депутаты ČSSD и KSČM в обход части правительства, которое представляло KDU-ČSL.

На парламентских выборах в 2006 году, партия на выборах получила 386 706 (7,22 %) голосов и 13 мандатов. После этого, начались переговоры о составлении коалиционного правительства в которое должны были войти ODS и SZ. Однако, данное правительство не смогло получить доверие парламента (100 депутатов из 101 необходимых). После этого, в августе 2006 года, председатель Мирослав Калоусек, начал переговоры о создании правительства с ČSSD, которое на «толерантном соглашении» были поддержать KSČM. В партии данные переговоры не понравились и под давлением однопартийцев, в октябре 2006 года Мирослав Калоусек ушёл в отставку с поста председателя партии. Позднее, Калоусек заявлял, что переговоры были предназначены только для предотвращения переговоров о формировании коалиции ČSSD и ODS. В декабре 2006 года новым председателем партии стал Йиржи Чунек. После этого было сформировано новое правительство ODS и SZ, в котором министерские должности получил Йиржи Чунек, Мирослав Калоусек и Власта Парканова. Данное правительство получило доверие парламента.

Правление в составе правительства ODS и SZ было связано с многочисленными скандалами, неспособностью KDU-ČSL продвигать свою программу в экономической и социальной областях, поэтому в 2008 году, на региональных и сенаторских выборах, KDU-ČSL заметно сдала свои позиции.

Конец правительства Тополанка и партийный раскол (2009—2013) 
После вынесения вотума недоверия нижней палатой парламента правительству Мирка Тополанка новым премьер-министром был назначен Ян Фишер. Беспартийное правительство Фишера поддержали в парламенте депутаты ČSSD, ODS и SZ. KDU-ČSL новое правительство не поддержало. Новым председателем партии стал вновь Цирил Свобода. После этого, часть членов (Мирослав Калоусек, Власта Парканова и др.) покинули KDU-ČSL и в ноябре 2009 года основали TOP 09 — «Традиция, Ответственность, Процветание 09» () в которую стали переходить члены KDU-ČSL, в том числе и сенаторы, из-за чего сенаторский клуб KDU-ČSL исчез на год из Сената. После этого отношения между TOP 09 и KDU-ČSL будут оставаться негативными вплоть до 2017 года.

Выборы в нижнюю палату парламента в 2010 году для партии оказались катастрофой. Она набрала всего 229 717 (4,39 %) голосов и не прошла барьер для вхождение в парламент, и до досрочных выборов в 2013 году не имела своих депутатов в парламенте. Основной причиной поражения считается частичный переход избирателей к TOP 09, которая на выборах собрала 873 833 (16,71 %) голосов. После этого председатель партии Цирил Свобода подал в отставку. Новым председателем партии был избран Павел Белобрадек.

На первых прямых выборах президента Чехии в январе 2013 года, партия выдвинула на пост депутата Европарламента Зузану Ройтову. В первом туре она набрала 255 045 (4,95 %) голосов и оказалась на 6-ом месте. Во втором туре она поддержала кандидатуру Карла Шварценберга.

Правительство Богуслава Соботки (2013—2017) 
На парламентских выборах 2013 года партия сумела собрать 6,78 % голосов избирателей и вернуться в парламент с 14 депутатскими мандатами. Партия вошла в коалиционное правительство Богуслава Соботки, которое сформировали ČSSD и ANO 2011 и получила три министерских портфеля.

Прошедшие в мае 2014 года выборы в Европейский парламент были самыми успешными для партии, она получила три мандата, в отличие от предыдущих выборов в 2004 и 2009, когда партия получила два мандата. Новый депутат Павел Свобода был избран председателем Юридического комитета Европарламента (JURI).

В 2016 году партия Старосты и независимые завершила своё сотрудничество с TOP 09 и начала переговоры по формированию коалиции с KDU-ČSL перед выборами в 2017 году. В мае 2017 года была сформирована коалиция под названием «Народники и Старосты» (). Поскольку это была коалиция, им было необходимо преодолеть барьер 10 %. Из-за плохих результатов опросов, в июле 2017 года коалиция распалась.

В оппозиции (2017—2021) 

На парламентских выборах 2017 года партия получила 293 643 (5,80 %) голосов и 10 мандатов. Партия отказалась поддержать правительство Андрея Бабиша и ушла в оппозицию.

На партийном съезде в марте 2019 года, новым председателем был избран Марек Выборны, однако в ноябре того же года, он заявил что уйдёт в отставку на партийном съезде в январе 2020 года, из-за семейных проблем (внезапной смерти жены). Новым председателем партии был избран Мариан Юречка.

Ассоциация Миллион мгновений призвала оппозиционные демократические партии к объединению и формированию избирательных коалиций на выборах, в том числе и на выборах в нижнюю палату парламента. 27 октября 2020 года председатели ODS, KDU-ČSL и TOP 09, подписали Меморандум о сотрудничестве перед парламентскими выборами. 9 декабря 2020 года было представлено название коалиции этих партий «Вместе» () и началась агитационная кампания.

Правительство Петра Фиалы (2021) 
После победы коалиции «Вместе» на парламентских выборах в 2021 году, фракция KDU-ČSL в парламенте выросла, а партия получила три министерских поста в новом правительстве, которое возглавил Петр Фиала.

Организационная структура 
Высший орган — съезд (sjezd), между съездами — общегосударственный комитет (celostátní výbor), между заседаниями общегосударственного комитета — президиум партии (předsednictvo strany), высшие органы краевых организаций — краевые конференции (krajská konference), между краевыми конференциями — краевые комитеты (krajský výbor), между краевыми комитетами — краевые президиумы (krajské předsednictvo), высшие органы — окружные конференции (okresní konference), между окружными конференциями — окружные комитеты (okresní výbor), между заседаниями окружных комитетов — окружные президиумы (okresní předsednictvo), высшие органы местных организаций — членские собрания (členská schůze), между собраниями членов — комитеты.

Результаты на выборах

Выборы в Чехословакии (1920—1992)

Выборы в парламент Чехословакии

Выборы в Чешскую национальную палату

Выборы в Чешской Республике

Выборы в Палату депутатов Парламента Чешской Республики

Выборы в Сенат Чехии

Выборы в Европейский парламент

Логотип партии

Примечания

Ссылки 
 Устав

Политические партии Чехии
Политические партии, основанные в 1919 году
Христианско-демократические партии
Социально-консервативные партии